

Населені пункти та їхні частини

 Ясьонув — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Ясьонув — село в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ясьонув — частина села Гута-Поруби (Гута-Поремби) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Ясенів (значення)

Примітки